Сезон 1902/03 стал для «Манчестер Юнайтед» 11-м сезоном в Футбольной лиге и девятым сезоном во Втором дивизионе. Также это был первый сезон клуба под новым названием «Манчестер Юнайтед».

Команда завершила сезон на 5-м месте чемпионата. В Кубке Англии «Юнайтед» проиграл «Эвертону» во втором раунде (1/8 финала).

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика выступлений

Трансферы

Пришли в клуб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1902/03 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1902/1903
Манчестер Юнайтед